TBCD () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 192 амінокислот, а молекулярна маса — 132 600.

Кодований геном білок за функціями належить до шаперонів, активаторів гтфаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані, клітинних контактах, щільних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки